Ringstead (Norfolk), een plaats in het Engelse graafschap Norfolk
 Ringstead (Northamptonshire), een plaats in het Engelse graafschap Northamptonshire